Olga Nikolaevna de Rusia (San Petersburgo, 11 de septiembre de 1822-Friedrichshafen, 30 de octubre de 1892) fue gran duquesa de Rusia, hija del zar Nicolás I de Rusia. Por matrimonio fue reina de Wurtemberg.

Biografía 

Era la segunda hija de Nicolás I de Rusia y de Carlota de Prusia (Alejandra Fiódorovna). Olga creció en una familia de muchos hermanos. Tenía dos hermanos mayores: el emperador Alejandro II de Rusia y la gran duquesa María de Rusia, y cuatro hermanos menores: los grandes duques Alejandra de Rusia, Constantino de Rusia, Nicolás de Rusia y Miguel de Rusia. Se casó con el rey Carlos I de Wurtemberg, matrimonio del que no tuvo hijos. 

Atractiva, culta e inteligente, fue considerada como una de las más deseables princesas de Europa. Hablaba varios idiomas y era aficionada a la música y a la pintura.

Matrimonio 

Olga conoció al príncipe Carlos de Wurtemberg a principios de 1846 en Palermo. Sus padres deseaban llevar a cabo este matrimonio dinástico, sobre todo porque sus hermanos, Alejandro, María y Alejandra, se habían casado con parejas relativamente insignificantes. Además ya había habido varios matrimonios entre los miembros de la familia imperial rusa y los Wurtemberg (además del matrimonio de los abuelos paternos de Olga): el futuro suegro de Olga, el rey Guillermo I de Wurtemberg, se había casado con la tía paterna de Olga, la gran duquesa Catalina de Rusia; el tío paterno de Olga, el gran duque Miguel de Rusia, se casó con una sobrina de Guillermo I, la princesa Carlota de Wurtemberg.

Olga aceptó la propuesta de matrimonio de Carlos después de sólo unas pocas reuniones, el 18 de enero. La boda se celebró con gran esplendor el 13 de julio de 1846 en el Palacio Peterhof, cerca de San Petersburgo. La pareja se trasladó de Rusia a Wurtemberg el 23 de septiembre, y vivieron, en su mayor parte, en la Villa Berg en Stuttgart, y en el Kloster Hofen en Friedrichshafen.

Trabajo e influencia 

La pareja no tuvo hijos, probablemente a causa de la homosexualidad de Carlos. El esposo de Olga se convirtió en objeto de escándalo en varias ocasiones por la cercanía que mantuvo con varios hombres. El más notorio de ellos fue el americano Charles Woodcock, un antiguo chambelán a quien elevó a barón en 1888. Finalmente, ante la presión popular, Carlos tuvo que expulsar a su favorito. En 1863, Carlos y Olga adoptaron a la sobrina de Olga, la gran duquesa Vera de Rusia, la hija del gran duque Constantino.

El 25 de junio de 1864, después de la muerte de su padre, Carlos accedió al trono y se convirtió en el tercer rey de Wurtemberg, y Olga en la cuarta reina. 

Sin hijos propios, Olga dedicó su vida a causas sociales, interesándose especialmente en la educación de las niñas, y también en el apoyo a los veteranos heridos y a los discapacitados. El hospital infantil de Stuttgart, el Olgahospital, fue nombrado en su honor en 1849, y también una orden de monjas de enfermería protestante de Stuttgart, la Olgaschwesternschaft, en 1872. Estas empresas de beneficencia la hicieron muy popular, mucho más que su marido.

Olga estaba muy interesada en las ciencias naturales y minerales, recogiendo una importante colección que hoy está en la Staatliche Museum für Naturkunde de Stuttgart. El museo todavía muestra con orgullo algunos de estos especímenes minerales de origen real. Su nombre se asocia con una formación geológica del Territorio del Norte, Australia. En 1871, para conmemorar el 25 aniversario de su matrimonio, Carlos y Olga elevaron al alemán nacido en Australia, el explorador Ferdinand von Mueller a "Barón von Mueller". Él devolvió el cumplido de la siguiente manera. En 1872, fueron descubiertas en el centro de Australia unas formaciones rocosas por el explorador británico Ernest Giles, cuyo benefactor era Mueller. Giles había querido llamar al pico más alto como Monte Mueller, pero éste decidió nombrarlo Monte Olga, en honor de la reina. La totalidad de la formación geológica fue conocida a partir de entonces como "los Olgas", antes de que el nombre indígena "Kata Tjuṯa" fuera proclamado oficialmente en la década de 1980.

Últimos años 

En 1881, Olga escribió un libro de memorias llamado Traum der Jugend Goldener Stern (traducido como El sueño dorado de mi juventud), donde describe su infancia en la corte de Rusia, su dolor por la pérdida de su hermana Alejandra, y su temprana vida de adulta, terminando con su boda con Carlos. Está dedicado a sus sobrinas, las grandes duquesas Olga y Vera.

Cuando su marido fallece el 6 de octubre de 1891, Olga se convierte en la reina viuda de Wurtemberg, muriendo un año después, a la edad de 70 años. Fue enterrada en la cripta del antiguo castillo en Stuttgart.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Rusia del siglo XIX
Romanov
Reinas Consortes de Wurtemberg
Olga Nikolaevna
Nacidos en San Petersburgo
Damas de la Orden de Luisa